śluza -

1. «urządzenie umożliwiające przepływanie statków między zbiornikami o różnych poziomach wody»

2. «komora umożliwiająca przechodzenie między obszarami i pomieszczeniami o różnym ciśnieniu»

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 3 podstawowe
 Śluza – część miasta Konin
 Śluza – część miasta Krapkowice 
 Śluza – część wsi Steniatyn w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Łaszczów
 Śluza – część wsi Ławeczko Stare w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk
 Śluza – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice
 Śluza – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Lipusz
 Śluza – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie

Inne 
 Śluza – jezioro na Równinie Charzykowskiej w woj. pomorskim

Zobacz też 
 śluza wodna – urządzenie hydrotechniczne
 śluza gazowa – urządzenie techniczne umożliwiające kompensowanie różnic ciśnień
 śluza powietrzna – pomieszczenie zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń mechanicznych
 śluza rowerowa – element organizacji ruchu na skrzyżowaniach
 śluza sanitarna – pomieszczenie o specjalnej konstrukcji zapobiegające przedostawaniu się bakterii i wirusów

Przypisy